East Bay Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 East Bay Park (Florida), im Hillsborough County
 East Bay Park (New York), im Wayne County